„Ayla” se poate referi la:
 Nume de botez feminin, evreiesc sau turcesc ("Raza lunii")
Prenume
 Ayla Gottschlich (* 1982), regizoară germană
 Aylâ Neusel (* 1936), politiciană germană de origine turcă
Nume de familie
 Safiye Ayla (1907–1998), cântăreață turcă

Vezi și 
 Un personaj din Chrono Trigger
 Ayla, film german produs în 2009
 Ayla, film turcesc produs în 2017
 Aisha
 Ayisha